Vesly pode se referir a:
 Vesly (Eure)
 Vesly (Mancha)

Desambiguações de topônimos